Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Малага» 85-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Малага» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2016/2017

Примечания 

2016/2017
Малага